Moriitsoq bezeichnet:
 Moriitsoq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Moriitsoq (Insel, Qilanngaarsuit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland